Niemcy:
 Bokel – dzielnica gminy Beverstedt w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Bokel – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg
 Bokel – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde